Zychlinski oder Zychlinsky ist der Familienname folgender Personen:

 Arturo Zychlinsky (* 1962), mexikanisch-deutscher Biochemiker
 Eduard von Zychlinski (1795–1858), deutscher Landrat und Politiker
 Franz von Zychlinski (1816–1900), preußischer General der Infanterie
 Helge Zychlinski (* 1979), deutscher Politiker (SPD)
 Hermann von Zychlinski (1825–1886), Gutsbesitzer und preußischer Politiker
 Karl Gottlob Boguslav von Zychlinsky (1783–1857), preußischer Gutsbesitzer und Politiker
 Leo von Zychlinski (1822–1897), Jurist, Porträtist und Revolutionär
 Oskar von Zychlinski (1824–1878), Mitglied des preußischen Abgeordnetenhauses
 Rajzel Zychlinski (1910–2001), jiddische Dichterin
 Teodor Żychliński (1830–1909), Journalist, Genealoge und Heraldiker
 Wilhelm von Zychlinski (1789–1860), königlich-preußischer Hauptmann, Gutsbesitzer und Landrat